Az Árpád-ház az első ismert magyar uralkodóház. Rokoni kapcsolataik behálózták Európát, kiterjedt dinasztikus kapcsolatokat ápoltak szinte minden európai uralkodócsaláddal.

Az alábbi ábra Álmostól III. Andrásig tartalmazza a magyar királyok családi viszonyait. A korai idők meglehetősen bizonytalanok. A képformátumú családfában Álmos elhelyezése egy alternatív elmélet szerinti, amelyben személye a kettős honfoglalás dátumához kötődik. Mivel Álmosról egyetlen egykorú forrás sem emlékezik meg, rokonsági foka, és hogy hány generáció választja el Árpádtól, teljesen bizonytalan. Az elfogadottabb verzió szerint Árpád apja volt.

Igen fontos kérdésben nem értenek egyet a történészek: Levente, András és Béla apjának személyében. Egyes kutatók szerint Szár László, mások szerint pedig Vazul volt. Így aztán egyelőre nem tudhatjuk, hogy Árpád-házi királyaink Orseolo Pétert követően kinek a közvetlen leszármazottai.

Családfa 
Színkód

Jegyzetek

Külső hivatkozások 
 Teljes Árpád-házi családfa

Csaladfa
Uralkodói családfák